Іян Вінн — британський веслувальник
 Лері Вінн — український співак
 Артур Вінн (; 1871—1945) — американський журналіст британського походження, газетний редактор і творець головоломок; винахідник кросворда.

Див. також 
 Вінн